

Geografia 
 Dola – dipartimento della provincia di Ngounié, in Gabon
 Dola – villaggio del Burkina Faso
 Dola – suddivisione nel distretto di Shahdol, Madhya Pradesh, India
 Dola – census designated place dell'Ohio, Stati Uniti d'America

Persone 
 Paolo Dola – attore italiano

Altro 
 Dola – personaggio di Cronache del Mondo Emerso
Dola – nome proprio indiano